Northfield puede referirse a:

Northfield (Illinois), villa en el condado de Cook, estado estadounidense de Illinois.
Northfield (Kentucky), ciudad en el condado de Jefferson, estado estadounidense de Kentucky.
Northfield (Maine), pueblo en el condado de Washington, estado estadounidense de Maine.
Northfield (Massachusetts), pueblo en el condado de Franklin, estado estadounidense de Massachusetts.
Northfield (condado de Franklin, Massachusetts), lugar designado por el censo en el condado de Franklin, estado estadounidense de Massachusetts.
Northfield (Minnesota), ciudad en el condado de Rice, estado estadounidense de Minnesota.
Northfield (Nueva Jersey), ciudad en el condado de Atlantic, estado estadounidense de Nueva Jersey.
Northfield (Nuevo Hampshire), pueblo en el condado de Merrimack, estado estadounidense de Nuevo Hampshire.
Tilton-Northfield, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Merrimack en el estado estadounidense de Nuevo Hampshire.
Northfield (Ohio), villa en el condado de Summit, estado estadounidense de Ohio.
Northfield (Vermont), pueblo en el condado de Washington en el estado estadounidense de Vermont.
Northfield (condado de Washington, Vermont), villa en el condado de Washington, estado estadounidense de Vermont.
Northfield (Wisconsin), pueblo en el condado de Jackson, estado estadounidense de Wisconsin.